Teatre Talia (Barcelona), Avinguda del Paral·lel, 100 de Barcelona, actualment desaparegut
 Teatre Talia (València), Carrer dels Cavallers, 31 de València
 Thalia-Theater (Berlín)
 Thália Színház (Budapest)
 Thalia Theater (Hamburg) 
 Thalia Theater (Hermannstadt)
 Thalia-Theater (Viena)
 Thalia-Theater (Wuppertal)